Fox River (englisch für „Fuchs-Fluss“) steht für:
 Name eines fiktiven Gefängnisses der US-amerikanischen Fernsehserie Prison Break
 Fox River (Nova Scotia) Ort in Nova Scotia, Kanada
 Fox River (Alaska), Ort in Alaska, USA
 Fox River (Wisconsin), Ort im Kenosha County, Wisconsin, USA
 Fox River Township (Davis County), Town(ship) in Iowa, USA

Flüsse:
 Fox River (Johnston River), Fluss in Western Australia, Australien
 Fox River (Finlay River), Nebenfluss des Finlay River in British Columbia, Kanada
 Fox River (Hayes River), Nebenfluss des Hayes River in Manitoba, Kanada
 Fox River (Minas Channel), Zufluss des Minas Channel in Nova Scotia, Kanada
 Fox River (Buller-Distrikt), Zufluss zur Tasmansee in der Region West Coast, Neuseeland
 Fox River (Cook River), Fluss im Westland-Distrikt der Region West Coast, Neuseeland

USA:
 Fox River (Kachemak Bay), Fluss zur Kachemak Bay in Alaska
 Fox River (Fish River), Nebenfluss des Fish River in Alaska
 Fox River (Tuklomak Lake), Zufluss des Tuklomak Lake in Alaska
 Fox River (Little Wabash River), Fluss in Illinois
 Fox River (Wabash River), Zufluss des Wabash River in Illinois
 Fox River (Illinois River), Nebenfluss des Illinois River in Illinois und Wisconsin
 Fox River (Mississippi River), Fluss in Iowa und Missouri
 Fox River (Manistique River), Fluss in Michigan
 Fox River (Michigansee), Fluss in Wisconsin, wesentlicher Teil einer historischen Nord-Süd-Schiffsverbindung Michigansee - Mississippi

Siehe auch:
 Fox Creek (Begriffsklärung)
 Fox (Begriffsklärung)